

Biografia
È stata giornalista giuridico ed esperta legale del gruppo Il Sole 24 Ore. Per la tradizione di famiglia intraprese gli studi di giurisprudenza laureandosi con il massimo dei voti; nel 1996 ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Nel 1997 è diventata giornalista pubblicista. Dal 1999 segue la giurisprudenza della Corte di cassazione ottenendo esperienza anche sugli indirizzi di tribunali di merito e giudici di pace. Dal 2001 ricopre il ruolo di redattore all'interno del settimanale Guida al Diritto, rivolto all'aggiornamento professionale di avvocati, magistrati e notai. Inoltre curava e seguiva pubblicazioni di divulgazione giuridica sui temi del diritto penale, della famiglia e della responsabilità civile per la televisione del gruppo Il Sole 24 Ore.

Dal 24 gennaio 2008 entra nel cast dei giudici del tribunale di Forum, in qualità di giudice arbitro e in sostituzione della storica giudice del programma Tina Lagostena Bassi che lascerà il 4 marzo dello stesso anno. Partecipa ad entrambe le edizioni quotidiane del programma e dal 3 settembre 2012 è stata uno dei due giudici de Lo Sportello di Forum; l'11 giugno 2015 lascia definitivamente la trasmissione. Ha due figli: Laura e Andrea. Ha insegnato diritto dei mezzi di comunicazione presso l'Università telematica "Pegaso". Nel 2020 esordisce come autrice letteraria pubblicando il libro per bambini "Paroline Volanti", una favola sull'importanza delle parole e dell'ascolto, illustrata da Roberto Reo e edita da Primiceri Editore.

Note

Bibliografia 
 Beatrice Dalia, Paroline Volanti, Primiceri Editore, Padova 2020. ISBN 978-88-3300-159-3

Collegamenti esterni 
 

Giudici di Forum